Ohemeng ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Anthony Ohemeng-Boamah, ghanaischer UN-Funktionär
 Grant Ohemeng Kesse (* 1926), ghanaischer Diplomat